Banita ist

 ein rumänisches Getreidemaß, Baniță 

 Name der Orte in Rumänien:
 Gemeinde im Kreis Hunedoara, Bănița
 Dorf im Kreis Buzău, Banița